2 miejscowości w Polsce: 
 Wroniawy – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów 
 Wroniawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn